Erdős László (1913–1997) író, költő, újságíró
Erdős László (1921–1999) festő
Erdős László (1966) ausztriai magyar matematikus